Bernard Farcy (né en 1949), acteur français.
 Emmanuelle Farcy (née en 1976), coureuse cycliste française.
 Eugène Farcy (1830-1910), homme politique français. 
 Famille de Farcy, famille d'ancienne noblesse, d'origine normande.

Lien externe 
 
Patronyme picard
Patronyme normand